Justus Corthum ist der Name folgender Personen:

* Justus Corthum (Geistlicher, 1653) (1653–1724), deutscher Geistlicher
 Justus Corthum (Geistlicher, 1684) (1684–1731), deutscher Geistlicher